Вест Колумбија има више значења:
 Вест Колумбија (Тексас)
 Вест Колумбија (Јужна Каролина)